Паозер — река в Шабалинском районе Кировской области России, левый приток Ветлуги. Длина реки составляет 63 км, площадь водосборного бассейна — 830 км².

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Верхневолжскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Ветлуга от истока до города Ветлуга, речной подбассейн реки — Волга от впадения Оки до Куйбышевского водохранилища (без бассейна Суры). Речной бассейн реки — (Верхняя) Волга до Куйбышевского водохранилища (без бассейна Оки).

Код объекта в государственном водном реестре — 08010400112110000040694.

Притоки (км от устья) 
 8,8 км: река Берёзовка (лв)
 9,4 км: река Верхняя Берёзовка (пр)
 12 км: река Большой Нюрюг (лв)
 20 км: река Богать (лв)
 34 км: река Грязновка (лв)
 43 км: река Галенка (пр)

Примечания 

Притоки Ветлуги
Реки Шабалинского района